From Here to Eternity () — двадцать третий сингл  британской хеви-метал-группы Iron Maiden.

From Here to Eternity 

Сингл был записан в ходе записи альбома Fear of the Dark в 1992 году и является вторым синглом, выпущенным в поддержку альбома. Сингл реализовывался на нескольких носителях: CD-сингл, 7 и 12-дюймовых виниловых дисках с различным содержанием.

Песня входит в состав продолжающейся с начала существования группы так называемой «саги о проститутке Шарлотте». Первой песней саги, вышедшей на дебютном альбоме, являлась одноимённая песня Charlotte The Harlot (она имеет и исторические корни; песня с таким названием была популярна среди ковбоев в конце XIX века: «Проститутка Шарлотта, девочка которую мы любим, гордость прерий, ковбойская шлюха»). Второй песней саги была 22 Acacia Avenue () с альбома The Number of the Beast. Третьей песней стала Hooks in You () с альбома No Prayer for the Dying, но её нахождение в составе саги является предметом спора среди поклонников группы. From Here to Eternity стала четвёртой песней группы, повествующей о поездке Шарлотты с дьяволом на его мотоцикле и последующей гибели Шарлотты.

Несмотря на то, что автором песни официально значится Стив Харрис, большой вклад в песню внёс Дэйв Мюррей, и она является одной из немногих песен гитариста в творчестве группы. По словам Харриса:

На песню снят клип, представляющий собой видеоряд выступления группы на скале посреди ада и поездки дьявола на мотоцикле вместе с Шарлоттой.

Сторона B сингла 

В зависимости от релиза, на стороне «B» сингла находились разные песни. На семидюймовом виниле, где песни были записаны на одной стороне, а на другой был рисунок, на стороне «B» находилась кавер-версия песни Чака Берри Roll Over Beethoven (), в начале и конце которой записан разговор со Стивом Харрисом давнего друга и фаната группы Вика Велья. На стороне «B» разрисованного семидюймового сингла находилась кавер-версия песни I Can't See My Feelings () группы Budgie
 
На двенадцатидюймовом макси-сингле с вкладышем на стороне «B» наряду с обработкой Roll Over Beethoven находится концертная версия песни No Prayer for the Dying, записанная на Уэмбли 17 декабря 1990 года.

Наконец CD-сингл содержал ещё одну песню с концерта на Уэмбли Public Enema Number One ()

Конверт 

Конверт сингла стал первым конвертом сингла, который не иллюстрировал художник Дерек Риггс, и первым со времён сингла Running Free на котором не было Эдди. Сингл вышел с тремя разными обложками: на обложке семидюймового сингла был кадр из клипа, на двенадцатидюймовом сингле была сцена на тему клипа, на семидюймовом раазрисованном диске изображён дьявол.

Список композиций 
 7“ сингл
 From Here to Eternity — 3:37 (Харрис)
 Roll Over Vic Vella — 4:48 (Берри)
 7“ picture-сингл
 From Here to Eternity — 3:37 (Харрис)
 I Can't See My Feelings — 3:50 (Budgie)
 12“ макси-сингл
 From Here to Eternity — 3:37 (Харрис)
 Roll Over Vic Vella — 4:48 (Берри)
 No Prayer for the Dying (live) – 4:24(Харрис) 
 CD-сингл
 From Here to Eternity — 3:37 (Харрис)
 Roll Over Vic Vella — 4:48 (Берри)
 Public Enema Number One — 3:57 (Дикинсон, Мюррей)
 No Prayer for the Dying (live) — 4:24(Харрис)

Участники 
 Брюс Дикинсон — вокал 
 Стив Харрис — бас
 Яник Герс — гитара
 Дейв Мюррей — гитара
 Нико МакБрэйн — ударные

Персонал  
 Мартин Бёрч — продюсер, звукооператор, микширование

Чарты

Примечания 

Синглы Iron Maiden
Синглы EMI Records